Menden est le nom de places en Allemagne, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie:

 la ville allemande de Menden
 le quartier Sankt Augustin-Menden
 le quartier Menden-Holthausen de la ville Mülheim an der Ruhr
 la historique Amt Menden (Sauerland)
 la historique Amt Menden (Rheinland)

Menden le nom de famille de

 Anne Menden (* 1985), actrice et chanteuse allemande